Кастаньєто ()

 Кастаньєто-Кардуччі — муніципалітет в Італії, у регіоні Тоскана, провінція Ліворно
 Кастаньєто-По — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин

Див. також 

 Кастаньєти
 Кастаньто